Wölfflin är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eduard Wölfflin, filolog
 Heinrich Wölfflin, konsthistoriker

Tyska efternamn